Acontie peut faire référence à :
 Acontie, un genre de champignons ;
 acontie, un filament urticant des anémones de mer.